Proserpine avser vanligen Proserpina, en antik romersk växtlighetsgudinna. Det kan också avse:

Proserpine, Australien – en ort i Queensland, Australien.
Proserpine River – en flod i Queensland, Australien.
Proserpine Airport – en flygplats i Queensland, Australien.
Proserpine (Saint-Saëns) – en fransk opera med musik av Camille Saint-Saëns och libretto av Louis Gallet efter Auguste Vacqueries pjäs Proserpine.
Proserpine (Lully) – en opera med musik av Jean-Baptiste Lully och libretto av Philippe Quinault.
Proserpine (målning) – en målning av Dante Gabriel Rossetti.

Se även 
Proserpin – en opera av Joseph Martin Kraus, med libretto av Johan Henrik Kellgren efter en skiss av Gustav III.
26 Proserpina – en asteroid